Reial Armada Tailandesa (del seu nom en anglès Royal Thai Navy), armada del regne de Tailàndia
 Radio Télévision Neuchâtel, cadena de televisió de Suïssa
 Retro Television Network, cadena de televisió dels Estats Units
 Routing transit number, codi per a transferències bancàries dels Estats Units
 RTN també és el tíquer a la Borsa de Nova York de Raytheon, empresa contractista de defensa dels Estats Units
 RTN també és l'abreviatura de reticulona, una família de proteïnes
 Rtn també és l'abreviatura de la rickturnerita, mineral de la classe dels halurs